Meeting International Mohammed VI d’Athlétisme 2015 – mityng lekkoatletyczny, który odbył się 14 czerwca 2015 w Rabacie. Zawody były kolejną odsłoną cyklu World Challenge Meetings rozgrywanego pod egidą IAAF.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 

2015 w lekkoatletyce
Meeting international Mohammed VI d’athlétisme de Rabat
Sport w Rabacie
2015 w Afryce